Le troilisme, à ne pas confondre avec le triolisme, est une paraphilie consistant, pour un individu, à ne pouvoir avoir que des relations sexuelles à 3 personnes.

La tierce personne est généralement spectatrice ou cachée lors des ébats.

Liens externes 
 Définitions des paraphilies

Paraphilie